Husby kan henvise til flere stednavne i Danmark.

Sognebyer:
 Husby (Middelfart Kommune) – en bebyggelse i Husby Sogn (Middelfart Kommune)
 Husby (Vestjylland) – en bebyggelse i Husby Sogn (Holstebro Kommune)

Andre byer:
 Husby (Dannemare Sogn) – en bebyggelse i Dannemare Sogn
 Husby (Grejs Sogn) – en bebyggelse i Grejs Sogn
 Husby (Kettrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kettrup Sogn
 Husby (Nordlunde Sogn) – en bebyggelse i Nordlunde Sogn

Husby kan desuden henvise til flere stednavne i Sydslesvig:
 Husby (ved Flensborg) – en landsby ved Flensborg
 Husby (ved Slesvig) – en landsby ved Slesvig by

 andet
 Husby (film) – dansk kortfilm fra 2006 instrueret af Ulla Bay Lührssen